Wilczyska ist der Name von zwei Ortschaften im heutigen Polen:

 Wilczyska (Wola Mysłowska), in der Woiwodschaft Lebus, Gemeinde Wola Mysłowska
 Wilczyska (Bobowa), in der Woiwodschaft Kleinpolen, Gemeinde Bobowa